Føvling Sogn henviser til flere artikler:
 Føvling Sogn (Horsens Kommune) – et sogn i Horsens Kommune og i Horsens Provsti
 Føvling Sogn (Vejen Kommune) – et sogn i Vejen Kommune og i Malt Provsti